LZ peut faire référence à :
 Bulgarie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Slovaquie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Balkan Bulgarian Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 , un ensemble de méthodes de compression de données sans pertes.